École Anatole-France à Hyères, dans le Var, en France ;
  à Erevan, en Arménie.